A Dictator című lemez a Diaura nevű japán visual kei együttes első minialbuma, mely 2011. augusztus 10-én jelent meg a Galaxy kiadásában. Az Oricon heti listáján 195. helyezett volt, az első kiadás 1000 példányban készült, mind elfogyott, ezért 2012. december 19-én újra kiadták, ezúttal az Ains gondozásában, egy extra dallal.

Számlista

Jegyzetek

2011 középlemezei
Rockalbumok
Diaura-albumok